Святой Илья — библейский пророк.

Корабли 
 «Святой Илья» — парусный фрегат Балтийского флота России 1703 года постройки.
 «Святой Илья» — парусный фрегат Балтийского флота России 1714 года постройки.
 «Святой Илья» — гекбот Каспийской флотилии России.